Mesnage est un nom de famille français notamment porté par :

 Charles-Philippe Mesnage (1773–1851), juge de paix et généalogiste français ;
 Jacques Mesnage (1759–1798), homme politique français ;
 Joseph Mesnage (1859–1922), père blanc français.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme normand